Hlinov oder Hlínov ist der Name folgender geographischer Objekte in Tschechien:

 Hlinov (Horní Stropnice), Ortsteil der Gemeinde Horní Stropnice, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj
 Hlinov (Nové Hrady), Ansiedlung in der Stadt Nové Hrady, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj
 Hlínov, Weiler in der Gemeinde Běrunice, Okres Nymburk, Středočeský kraj
 Hlinov, Weiler in der Gemeinde Chyšky, Okres Písek, Jihočeský kraj